Florian est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
 Florian est un prénom masculin qui a pour variantes Floriant, Florien, Florient, Floryan et pour formes féminines Floriana, Floriane, Florianne et Floryane.

 Florian est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Voir

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce patronyme 

 Ernest Florian (1863–1914), graveur sur bois
 Frédéric Florian (1858–1926), graveur sur bois, frère aîné d'Ernest
 Albert Flórián (1941–2011), footballeur hongrois
 Jean-Pierre Claris de Florian (1755–1794), écrivain français
 Josef Florian (1873–1941), éditeur et traducteur tchèque
 Marthe de Florian (1864–1939), demi-mondaine française.
 Michael Florian (1939–), professeur québécois, reconnu mondialement pour l'application de ses travaux en optimisation des grands réseaux de transport
 Pierre de Bousquet de Florian (1954–), haut fonctionnaire, membre du cabinet de Jacques Chirac.
Nicolas Florian (1969–), homme politique français

Divers 
 Caffè Florian, café de la place Saint-Marc à Venise fondé par Floriano Francesconi en 1720
 Florian: Le Cheval de l’Empereur, un roman de Felix Salten

Notes et références